Mindi Abair (née en 1969), saxophoniste et chanteuse américaine.
 Mindi Mink (née en 1968), actrice pornographique américaine.

Homonymie de prénom